Le tournoi de tennis du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Détroit du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Michigan
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Michigan
Tennis aux États-Unis en 1973
Sport en février 1973
Tennis en mars 1973